Il doppio del torneo di tennis Nairobi Challenger 2 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Nairobi Challenger 2 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da João Cunha e Silva e Eduardo Masso (tds n. 3). In finale hanno sconfitto Zeeshan Ali e Libor Pimek (tds n. 4) con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di Serie

  Ugo Colombini /  Paul Wekesa (semifinali)
  Alessandro De Minicis /  Agustín Moreno (semifinali)

  João Cunha e Silva /  Eduardo Masso (campioni)
  Zeeshan Ali /  Libor Pimek (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Nairobi Challenger 1990